Highbury – dzielnica w Londynie
 Highbury – popularna nazwa stadionu klubu Arsenal F.C.